Personalized Medicine steht für:

 Personalized Medicine (Zeitschrift), wissenschaftliche Fachzeitschrift
 Personalisierte Medizin, therapeutisches Verfahren